МТ-ЛБР6 «Мангуст-2» — один из вариантов модернизации советского плавающего легкобронированного тягача МТ-ЛБ.

История 
МТ-ЛБР6 был разработан Xарьковским конструкторским бюро по машиностроению им. А. А. Морозова и предложен на экспорт в 2002 году.

Дальнейшим развитием проекта стала бронемашина МТ-ЛБМШ, разработанная в середине 2000-х годов.

В октябре 2006 года Изюмский приборостроительный завод освоил производство оптического прицела ПЗУ-7.

Описание 
Переоборудование МТ-ЛБ в лёгкий многоцелевой бронированный плавающий транспортёр сил быстрого реагирования МТ-ЛБР6 производилось на предприятии «Харьковский тракторный завод имени Серго Орджоникидзе». Заводские испытания первого опытного образца МТ-ЛБР6 были завершены в декабре 2002 года, всего было заказано изготовление двух бронемашин этого типа.

В ходе модернизации на МТ-ЛБ усилена защита корпуса (за счёт разнесённого бронирования, кроме того, защита боевого отделения усилена изнутри несколькими слоями баллистической ткани "кевлар"), ходовая часть прикрыта противокумулятивными экранами, установлены новый дизельный двигатель и новая одноместная башня.

Вооружение включает:
 30-мм автоматическую пушку ЗТМ-1 со спаренным 7,62-мм пулемётом КТ-7,62 (боекомплект составляет 150 снарядов и 2000 патронов). В качестве прицельных приспособлений используются приборы ТКН-4С и ПЗУ-7
 шесть 81-мм дымовых гранатомётов системы 902Б «Туча».

С целью повышения пожароустойчивости машины, МТ-ЛБР6 оборудована фильтровентиляционной установкой и системой автоматического пожаротушения.

Варианты и модификации 
 МТ-ЛБР7 - вариант МТ-ЛБР6, вооружённый башенным боевым модулем «Штурм»
 МТ-ЛБМШ - экспортный вариант для Мьянмы, вооружённый башенным боевым модулем КБА-105 «Шквал»

Примечания

Ссылки 
 фотографии МТ-ЛБР6 (2012 год)

Плавающие бронетранспортёры
Бронетранспортёры Украины
Военная продукция Харьковского конструкторского бюро машиностроения
Военная продукция Харьковского тракторного завода
МТ-ЛБ